CBC est un sigle pouvant signifier :

en français
 carcinome basocellulaire, un cancer de la peau ;
 concours bancaires courants, le nom des découverts bancaires en comptabilité ;
 CBC Banque & Assurance, la filiale francophone du groupe bancaire belge KBC Bank ;
 Campenon Bernard Construction, une entreprise de construction créée par Edmé Campenon, filiale de Vinci ;
 cannabichromène, un composé chimique ;

en anglais
 Canadian Broadcasting Corporation, une société d'État canadienne de radiodiffusion ;
 Canadian Broadcasting Centre, le siège social des services en langue anglaise de la CBC ;
 CBC Television ;
 CBC Radio ;
 Cipher Block Chaining, un mode de chiffrement cryptographique.

Homonymie d'acronyme